Котикское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — село Котик.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1938 человек, в том числе 890 мужчин и 1048 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Котик
 Заусаева
 Красная Дубрава
 Малый Утайчик
 Утай

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области